Joods Museum (Praag)
 Joods Museum van België, te Brussel
 Jüdisches Museum Berlin
 Joods Museum (Nederland), te Amsterdam
 Joods Museum (Suriname), te Paramaribo
 Joods Museum (Boedapest)